Das Billie Jean King Invitational 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Long Beach, Los Angeles County, Kalifornien. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 14. bis 17. Januar 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Long Beach (Kalifornien)